Stockholm, de hoofdstad van Zweden

diverse plaatsnamen in de VS:
Stockholm (Maine) in Maine
Stockholm (New Jersey) in New Jersey
Stockholm (New York) in New York
Stockholm (South Dakota) in South Dakota
Stockholm (Wisconsin) in Wisconsin

een plaats in Canada:
Stockholm (Saskatchewan) in Saskatchewan

diversen:
 Stockholm (schip, 1948), een Zweeds passagiersschip
 Potsdam (schip, 1900), een schip dat van 1915 tot 1930 onder de naam Stockholm voor de Swedish American Line voer

 Film
 Stockholm (2013), een Spaanse film uit 2013
 Stockholm (2018), een Amerikaanse film uit 2018

Zie ook 
 Stockholms län, provincie van Zweden waarin de stad Stockholm gelegen is
 Stockholmsyndroom, een psychologisch verschijnsel
 Stokholm (doorverwijspagina)